Lillo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lillo (udde),

Spanien 

 Lillo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Puebla de Lillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Lillo (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar